Володимир Валентинович Собіпан — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ян «Собіпан» Замойський — русинський шляхтич, військовий і політичний діяч Речі Посполитої, останній представник старшої гілки роду Замойських.

Українські прізвища